Aucklandobius är ett släkte av bäcksländor. Aucklandobius ingår i familjen Gripopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Aucklandobius